Thorney (Cambridgeshire)
 Thorney (Buckinghamshire)
 Thorney (Nottinghamshire)
 Thorney (Somerset)

 Thorney Island (Londres)